Fischer Sámuel (1846–1917) költő
 Fischer Sámuel (?–?) labdarúgó (MÚE, MAFC)